Как и многие мировые религии, вера Бахаи имеет свой особый календарь, так же известный как календарь Бади. Он был введён Бабом, Предтечей Бахауллы, и известен ныне как календарь Бадӣ', или календарь Бахаи. Согласно этому календарю день — это период времени между двумя следующими друг за другом заходами солнца. В Байане Баб сделал месяц ‘Алā’ месяцем Поста; Он указал, что день Нау-рӯза знаменует окончание этого периода, и объявил Нау-рӯз Днём Божиим. Бахаулла утвердил календарь Бадӣ', в котором Нау-рӯз обозначен как праздник.

Нау-рӯз — первый день нового года. Он приходится на весеннее равноденствие в северном полушарии, которое обычно происходит 21 марта. Бахаулла объясняет, что праздник этот должен отмечаться в тот день, когда солнце переходит в созвездие Овна (то есть во время весеннего равноденствия), даже если это происходит всего за минуту до заката солнца. Таким образом, Нау-рӯз может выпасть на 20, 21 или 22 марта, в зависимости от наступления равноденствия.

Право уточнять многие из Его предписаний Бахаулла передал Всемирному Дому Справедливости. Среди них и некоторые вопросы, касающиеся календаря Бахаи. Хранитель веры бахаи говорил, что для введения международного закона о времени празднования Нау-рӯза необходимо установить место на земной поверхности, которое служило бы эталоном для определения момента наступления весеннего равноденствия. Он также указал, что выбрать такое место поручено Всемирному Дому Справедливости. В письме всем бахаи мира от 10 июля 2014 г. Всемирный Дом Справедливости распорядился, что таким местом будет считаться г. Тегеран, место рождения Бахауллы. В письме от 11 декабря 2014 г. были опубликованы таблицы с расчётами времени наступления различных событий по новому календарю, а также их корреляция с григорианским календарём.
Календарь Бадӣ' основывается на солнечном годе в 365 дней, 5 часов и 50 добавочных минут. Год состоит из 19 месяцев по 19 дней каждый (то есть всего 361 день) с добавлением четырёх или пяти дней, в зависимости от момента наступления Нау-рӯза. Баб не определил точного места Вставных дней в новом календаре. В Китаб-и-Агдас этот вопрос решается путём закрепления за «оставшимися» днями постоянного календарного места непосредственно перед месяцем ‘Алā’, периодом Поста.

Неделя бахаи семидневная, выходной — пятница. Выделяются также девятнадцатилетние циклы, в которых каждый год имеет своё название. Период в 361 год (19 × 19 лет) называется «кулл-и шай'» (ар. «всё сущее»).

Месяцы бахаи

Святые Дни бахаи 
Помимо начала нового года, то есть праздника Нау-рӯз, бахаи отмечают ещё десять Святых Дней. Во время двух из них — Дня Завета и Вознесения Абдул-Баха — работа не приостанавливается.

С началом 172 года эры бахаи Всемирный Дом Справедливости ввёл единые правила календарного исчисления для всего мира бахаи. Ранее в странах Запада календарь бахаи был жёстко привязан к григорианскому году, тогда как на Востоке (в Иране и других странах, где принят лунный мусульманский календарь) бахаи частично жили по собственному солнечному календарю, частично — по лунному мусульманскому. Дело в том, что праздник «Двойного Рождества», то есть дни рождения Баба и Бахауллы, по лунному календарю выпадают на 1 и 2 день месяца мух̣аррам, и Бахаулла говорит, что «в глазах Бога сии два дня считаются одним». Всемирный Дом Справедливости постановил, что теперь они будут соблюдаться в первый и второй день восьмого новолуния после Нау-рӯза, определённого заранее по астрономическим таблицам с опорой на Тегеран в качестве точки отсчёта. В итоге праздник Двойного Рождества будет смещаться каждый год и выпадать на месяцы машӣййат, ‘илм и к̣удрат календаря Бадӣ‘,— то есть, на период с середины октября до середины ноября по григорианскому календарю. В 172 году Рождество Баба выпадет на 10 к̣удрата, а Рождество Бахауллы — на 11 к̣удрата. В 174 году (2017 г. н. э.) праздновалось 200-летие Рождества Бахауллы, а в 176 году эры бахаи (2019 г. н. э.) отмечалась двухсотлетняя годовщина со дня рождения Баба.

Неделя бахаи

Вāх̣ид и кулл-и шай’ 
В календаре бахаи также существуют 19-летние циклы, называемые «вāх̣ид», и 361-летние (19 × 19) циклы, называемые кулл-и шай’ (ар. «всё сущее»). Заход солнца 20 марта 2015 года ознаменовал конец 171 года, закрывающего девятый вāх̣ид первого кулл-и шай’ эры бахаи. Второй кулл-и Шай’ начнётся 21 марта 2205 года. (Летоисчисление ведётся от 1844 года н. э.)

Названия лет в вāх̣идах:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перевод дат календаря бахаи в другие календари
 Информация на официальном сайте Международного Сообщества Бахаи
 Презентация, разъясняющая аспекты календаря Бади'.

Солнечные календари
Вера Бахаи